BVC steht für:
 Bar Vocational Course, ehemaliges postgraduales Studium der Rechtswissenschaften in England und Wales, siehe Bar Professional Training Course
 Bolsa de Valores de Cabo Verde, Wertpapierbörse der Kapverden
 Bolsa de Valores de Caracas, Wertpapierbörse von Venezuela
 Bolsa de Valores de Colombia, Wertpapierbörse in Kolumbien
 Flughafen Boa Vista Rabil, (IATA-Code), internationaler Flughafen der Kapverden
 Bulgarian Aeronautical Centre (ICAO-Code), bulgarische Flugschule
 Bundesverband Casting, deutscher Interessensverband 
 BV Cloppenburg, ein Fußballverein aus Cloppenburg in Niedersachsen
 BVC Amsterdam, niederländischer Profifußballklub aus Amsterdam

bvc steht für:
 Baelelea (ISO-639-3-Code), südostsalomonische ozeanische Sprache auf Malaita

BVC